

Kruisstraat, village de la commune de Bois-le-Duc, Brabant-Septentrional
 Kruisstraat, hameau de la commune de Halderberge, Brabant-Septentrional